Hilmar Deichmann ist der Name folgender Personen:

* Hilmar Deichmann (Pastor) (Hilmarus Deichman; Hilmarus Deichmannus und Varianten; 1625–1674), deutscher Pfarrer
 Hilmar Deichmann (Mediziner) (Hilmar Alfred Wilhelm Ernst Deichmann; 1917–1980), deutscher Arzt und Homöopath